Skøn kan have flere betydninger:

skøn (vurdering) (navneord) – en antagelse, et gæt.
skøn (adjektiv) (tillægsord) – smuk, fantastisk; se også skønhed.

Se også
 Skønlitteratur – litteratur, der overvejende er fiktiv
 Jugendstil – den danske udgave kaldes også skønvirke
 Skønheden og udyret (flertydig) – forskellige udgaver af et fransk eventyr
 Anslag – kan være synonym med skøn